Касу́мов — кавказская фамилия (женский вариант: ).

Известные носители 
 Касумов, Агабала Гусейн оглы (1890—1952) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Касумов, Балакиши Алекпер оглы (род. 1978) — игрок клуба «Что? Где? Когда?», генеральный директор Общественного телевидения Азербайджана.
 Касумов, Вели Айдынович (род. 1968) — азербайджанский футболист.
 Касумов, Джамал Гусейнович (род. 1984) — российский спортсмен и государственный деятель.
 Касумов, Заур (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.
 Касумов, Имран Ашум оглы (1918—1981) — азербайджанский советский писатель.
 Касумов, Исраил Аслудиевич (род. 1990) — чеченский борец вольного стиля, призёр чемпионата России.
 Касумов, Касум Магомедрасулович (род. 1994）— российский боец ММА.
 Касумов, Магомед Касумович (1940—2019) — советский и российский композитор и пианист.
 Касумов, Маис Алекпер оглы (род. 1939) — азербайджанский биолог.
 Касумов, Мир Башир Фаттах оглы (1879—1949) — советский азербайджанский государственный деятель. Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета ССР.
 Касумов (Гасымов), Музаффар Мадатович (1941—2021) — советский футболист. Тренер, функционер.
 Касумов, Фарид Касумович (род. 1987) — российский каратист.

 Касумова, Зульгада Аллахверди кызы (1932 — ?) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949).